North Bay – miasto (city) w Kanadzie, w prowincji Ontario, w dystrykcie Nipissing;
 North Bay – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin;
 North Bay – dawna nazwa zatoki North Bay Ingonish w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Victoria.

Zobacz też 
 North Bay Shore
 North Bay Village